Бранденбург се може односити на:
 Бранденбург, немачка савезна држава.
Бранденбург на Хафелу, град у Немачкој
 Маркгрофовија Бранденбург, држава која је у склопу Светог римског царства постојала од 1157. до 1806. године
 Бранденбург-Пруска,
 Дивизија Бранденбург, специјална немачка јединица из Другог светског рата
 Ханса Бранденбург